Shemgang kan syfta på följande platser:

Bhutan 

 Shemgang (distriktshuvudort i Bhutan), Zhemgang, 
 Zhemgang, distrikt, 

Robotskapade Bhutanförgreningar